Germano y germánico hacen referencia a varios artículos:

Germania
 Lo relativo a Germania o sus sucesoras Germania Superior y Germania Inferior
 Lo alemán o relativo a Alemania
 Denominación que se da a los alemanes étnicos, por ejemplo a los germano-estadounidenses
 Pueblos germánicos
 Lenguas germánicas
 Idioma protogermánico o germánico común, ancestro común hipotético (protolengua) de todas las lenguas germánicas.

Antropónimo
 Cognomen romano: Julio César Germánico , Trebio Germano.
 Nombre de pila más usualmente usado como Germán, Herman, Hermann, Armando o Arminio.
 Germano (cardenal) (872-?), de San Juan y San Pablo
 Germano I de Constantinopla o San Germán de Constantinopla (635 - 732)
 Germano V (1835) – † , 28 de julio de 1920), Patriarca de Constantinopla de 1913 a 1918
 Germano Riggotto (1949), político brasileño.
 Lisa Germano (1958), cantante colombiana.
 Jonatan Germano (1988), futbolista argentino-australiano.
 San Germano, Germán de Auxerre.

Química
 Germano (gas), hidruro de germanio.

Véase también 
 
 San Germano, San Germán, Saint Germain, Herman, Armando.